Methanoplanus — род метанообразующих архей из семейства Methanomicrobiaceae порядка Methanomicrobiales.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 2 вида:
 
 
Вид Methanoplanus petrolearius перенесён в 2015 году в род Methanolacinia.

Примечания 

Methanomicrobiaceae
Роды архей